Burg Hof steht für:

 Burg Hof am Regen, Burgruine in Bayern
 Burg Hof (Rosbach), Windeck, Nordrhein-Westfalen
 Burgstall Im Hof (auch Burg auf dem Hof), Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Burgruine am Labyrinth im Bürgerpark Theresienstein, Hof (Saale)

Siehe auch:
 Schlosshof/Schloss Hof